Gamblin ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Gamblin (* 1957), französischer Schauspieler
 Lucien Gamblin (1890–1972), französischer Fußballspieler, -funktionär und Sportjournalist